Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2011 – 10. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 2 lipca 2011 na skoczni Bauhenk w Kranju, a zakończyła się 25 września 2011 na skoczni Vogtlandschanzen w Klingenthal. W ramach cyklu zaplanowanych było 12 konkursów, jednak rozegranych zostało 10 konkursów. Zawody w tureckim mieście Erzurum zostały odwołane.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje generalne

Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich